Санш II (; ум. ) — граф Астарака ок. 1144—1162.

Сын Бернара I и его первой жены, имя которой не известно.

После смерти отца разделил наследство с братьями, уступив Бернару II сеньорию Сен-Мартен дю Гот и все владения в диоцезах Бордо и Базас, Боэмону — восточную часть графства Астарак с городами Гожан, Монтама и Совтер.

В документах 1144—1162 годов Санш и Боэмон упоминаются вдвоём, оба — с графским титулом.

Начиная с 1162 года Боэмон значится как единственный правитель Астарака. Возможно, Санш II к этому времени или ушёл на покой, или он отправился в Святую Землю.

В 1167 году был ещё жив. 
О жене и детях Санша II ничего не известно.

Источники 
 http://www.raco.cat/index.php/ActaHistorica/article/viewFile/278162/366008
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/GASCONY.htm#_Toc443899890
 
Графы Астарака
Правители Европы XII века